

Presentación previa 
Thiago Monteiro fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Frances Tiafoe derrotó en la final a Jérémy Chardy.

Cabezas de serie 

  Malek Jaziri (Cuartos de final)
  Rogério Dutra Silva (Segunda ronda)
  Jérémy Chardy ''(Finalista)
 ''' Frances Tiafoe (Campeón)

<ol start=5>
  Dušan Lajović ''(Primera ronda)
  Renzo Olivo ''(Primera ronda)
  Norbert Gombos ''(Segunda ronda)
  Julien Benneteau ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Aix-en-Provence 2017